Дейв Пулін (,  17 грудня 1958, Тіммінс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Регле», «Філадельфія Флаєрс», «Бостон Брюїнс» та «Вашингтон Кепіталс».

Входить до числа найкращих снайперів НХЛ, коли їх команда перебувала у чисельній меншості.

Загалом провів 853 матчі в НХЛ, включаючи 129 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1986, 1988.
 Учасник Рандеву-87 — 1987.
 Приз Франка Селке — 1987.
 Приз Кінга Кленсі — 1993.

Статистика

Посилання 
 

 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Регле»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Тіммінса